Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Andreasik – polski polityk, poseł na Sejm
 Jan Andreasik – polski wykładowca akademicki
 Zbigniew Andreasik – polski lekarz